Montjay ist Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montjay (Hautes-Alpes)
 Montjay (Saône-et-Loire)
sowie
 Montjay, Ortsteil von Bures-sur-Yvette